Benziger je priimek več oseb:    
 Joseph Charles Benziger, švicarski rimskokatoliški duhovnik in publicist
 Luis María Benziger, indijski rimskokatoliški škof